Fußball-Bundesliga 1968/1969 vanns av Bayern München före Alemannia Aachen och Borussia Mönchengladbach.

Slutställning	
	

Anmärkningslista

Källor 

1968 i Västtyskland
1969 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1968/1969
1968/1969